Köksu – góry w zachodnim Ałtaju, na granicy Kazachstanu i Republiki Ałtaju w Rosji
 Köksu – rzeka we wschodnim Kazachstanie, lewy dopływ Karatał